Гран-при Испании 1991 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 29 сентября 1991 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:22,837

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании